Grillo ima više značenja:
 Grillo, Como
 Grillo, Perugia
 Grillo, Rimini